Ulica Beskidzka – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Ulica Beskidzka w Krakowie
 Ulica Beskidzka w Tarnowskich Górach
 Ulica Beskidzka w Tychach

Beskidzka